De quaternaire structuur verwijst naar de ruimtelijke organisatie van meerdere biopolymeren (subeenheden) die onderling interacties aangaan.

De term kan verwijzen naar:

 Quaternaire structuur (eiwitten)
 Quaternaire structuur (nucleïnezuur)